La nazionale di pallavolo maschile del Principato di Monaco è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo del Principato di Monaco ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Principato di Monaco.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per i XVII Giochi dei piccoli stati d'Europa.

Risultati

Giochi dei piccoli stati d'Europa

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Principato di Monaco